Свидлов — фамилия. Известные носители:
 Свидлов, Илья Сергеевич (род. 1987) — российский волейболист.
 Свидлов, Юрий Иванович (род. 1961) — советский и украинский военный, генерал-майор.